Ви́ктор Ло́гинов:
 Логинов, Виктор Александрович (род. 1975) — российский актёр и телеведущий, диджей.
 Логинов, Виктор Михайлович (1938—2009) — керамист, директор производственного объединения «Гжель», Герой Социалистического Труда.
 Логинов, Виктор Николаевич (1925—2012) — российский писатель и сценарист.